Ами Асаф (, при рождении Вилкомиц; 22 июля 1903 года, Рош-Пина, Палестина — 17 мая 1963 года, Израиль) — израильский политик, депутат кнессета первых пяти созывов.

Биография 
Ами Вилкомиц родился в семье Симхи Хаима Вилкомица в Рош-Пине. Ами учился в школе, а затем в гимназии Герцлия. После окончания школы он работал сельскохозяйственным рабочим.

Ами стал одним из основателей мошава Кфар-Йехошуа, в 1936 году он был назначен секретарём Мошавного Движения.

Ами Асаф был членом центрального комитета партии МАПАЙ, от которой он избирался в кнессет первых пяти созывов. В разное время Ами Асаф работал в комиссии по образованию и культуре, комиссии по внутренним делам, законодательной комиссии, комиссии по иностранным делам и безопасности.

28 декабря 1959 года Ами Асаф впервые вошел в правительство Израиля, где получил пост заместителя министра образования и культуры. Этот же пост он сохранил в десятом правительстве Израиля.

17 мая 1963 года Ами Асаф скончался, его пост в кнессете получил Мордехай Зар.

Примечания

Литература 
 Ассаф, Ами / Российская еврейская энциклопедия / Гл. ред. Г. Г. Брановер (т. 1) — Москва, ЭПОС, 1997. — с. 204 — ISBN 965-293-033-4

Ссылки 
 

Депутаты кнессета I созыва
Депутаты кнессета II созыва
Депутаты кнессета III созыва
Депутаты кнессета IV созыва
Депутаты кнессета V созыва